Paști se poate referi la:
 Paști sau Sărbătorile Pascale, articol general despre sărbătorile numite Paști (sau Paște)
 Pesah, sărbătoare religioasă iudaică de comemorare a ieșirii evreilor din Egipt, relatată în cartea Exodului din Vechiul Testament.